Delureni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Delureni (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Delureni (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Delureni (Ionești), Dorf im Kreis Vâlcea
 Delureni (Stoilești), Dorf im Kreis Vâlcea
 Delureni (Valea Mare), Dorf im Kreis Vâlcea